Glasnović ist der Familienname von

 Anton Glasnović (* 1981), kroatischer Sportschütze
 Josip Glasnović (* 1983), kroatischer Sportschütze
 Roko Glasnović (* 1978), kroatischer Geistlicher, Bischof von Dubrovnik